Qingshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingshi (socken i Kina, lat 29,85, long 104,14), Sichuan, 
 Qingshi (socken i Kina, lat 31,11, long 105,80), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar